Haezebrouck ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Haezebrouck (* 1954), französischer Unternehmer und Autorennfahrer 
 Manuel Haezebrouck Belge être humain

Haezebrouck steht für:
 Hazebrouck, Ort in Frankreich